MAN se poate referi la:

Insula Man, dependență a Coroanei Britanice
Man, oraș în Coasta de Fildeș
Marea Adunare Națională, legislativul României comuniste
Rețea metropolitană de calculatoare

Persoane 
Dumitru Man, profesor la Academia Teologică Unită din Cluj, deputat PNȚ
Leon Man, ultimul stareț greco-catolic al Mănăstirii Nicula
Elephant Man, cântăreț american

Companii 
MAN, constructor bavarez de autovehicule
Man Group, companie de brokeraj și asset management cu sediul în Londra

Divertisment 
 Pac-Man
 Resistance: Fall of Man
 Renăscut din cenușă (în original Cinderella Man), film american produs în anul 2005
 Dog Man Star
 I Don't Need a Man
 To Serve Man
 Ain't No Other Man
 Man of Constant Sorrow
 A Man, A Band, A Symbol
 My Man and the Devil on His Shoulder
 Spider-man
 Confidence Man (Lost)
 The Man from Tallahassee (Lost)
 Every Man for Himself (Lost)
 The Man Behind the Curtain (Lost)
 Man of Science, Man of Faith (Lost)
 Odd Man Out (Prison Break)